Matti Lampainen, né le  à Kanneljärvi en Finlande,est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1985, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 27.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1949-1950 || TBK || SM-sarja
|| 7 || 3 || 0 || 3 || 0 || || || || ||
|-
| 1950-1951 || TBK || SM-sarja
|| 8 || 2 || 2 || 4 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1952-1953 || TBK || SM-sarja
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1953-1954 || TBK || SM-sarja
|| 10 || 4 || 0 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| 1954-1955 || TBK || SM-sarja
|| 10 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || ||
|-
| 1955-1956 || Tappara || SM-sarja
|| 10 || 5 || 2 || 7 || 2 || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Tappara || SM-sarja
|| 10 || 4 || 4 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Ilves || SM-sarja
|| 11 || 6 || 2 || 8 || 4 || || || || ||
|-
| 1958-1959 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 3 || 4 || 7 || 6 || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 2 || 8 || 10 || 12 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Karhut || SM-sarja
|| 18 || 5 || 4 || 9 || 12 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || RU-38 || SM-sarja
|| 18 || 1 || 1 || 2 || 8 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || RU-38 || SM-sarja
|| 20 || 4 || 1 || 5 || 4 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1932
Naissance en Finlande
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Joueur du Tappara
Joueur de l'Ilves Tampere
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Défenseur de hockey sur glace